Oren Hawxhurst, né le  est un cascadeur, acteur et catcheur professionnel américain.

Il est connu sous le nom de ring Luke Hawx. Il est également connu pour avoir participé à la Fédération Xtreme Pro Wrestling sous le nom de Ring Boy Luke, en plus d'avoir fondé Wildkat Sports, dont il est toujours directeur général à ce jour.

Carrière professionnelle 
Après avoir assisté à des combats indépendants de Catch au cours de son adolescence, Oren Hawxhurst rencontre Vic Grimes. Ils restent un temps en contact, puis Oren Hawhurst reçoit une formation complète de la part du catcheur.

En 1999, il fait ses débuts professionnels à Pensacola, en Floride contre Kid Jerry Riner, sous le nom de ring Perry Douglas. Peu de temps après, il parcourt les circuits indépendants, avant de signer un contrat avec Xtreme Pro Wrestling. 

Il est alors placé sous le nom « Boy Luke » dans une équipe avec Boy Matthew pour former les Altar Boys (« les servants d'Autel »). Pour accentuer leurs personnages, Luke et Matthew se rasent la tête et portent des robes blanches de prédication.  

Puis Matthew quitte Xtreme Pro Wrestling en raison de problèmes familiaux, et Luke commence la compétition en catcheur solo. Il participe au dernier XPW King of the Deathmatch Championship, tournoi qui désigne le nouveau champion Deathmatch. Il gagne le premier round du match contre Vinnie Massaro, mais perd le second face à Supreme.  

Le , lors de l'événement Xtreme Pro Wrestling#Cold Day in Hell .282008.29, Luke remporte la victoire contre Jack Evans et Scorpio Sky, lors d'un match à trois. Le , pour les dix ans de la fédération XPW, Luke s'impose face à Matt Cross dans un match par équipes .

Circuit indépendant 
Au début de l'année 2003, Oren change son nom de ring pour celui de Luke Hawx et adopte également une tenue vestimentaire plus traditionnelle, avant de reprendre le travail sur le circuit indépendant pour diverses promotions, y compris la Total Nonstop Action Wrestling, la Ring of Honor et la NWA Wildside.

Le , il fait ses débuts dans l'émission MTV's Wrestling Society X et perd contre Human Tornado. Le lendemain, Hawx fait équipe avec Al Katrazz et gagne contre Kaos et Aaron Aguilera dans un TLC rematch. Hawx et Katrazz l'emportent à nouveau le  après avoir battu l'équipe Keep It Gangsta (Ruckus et Babi Slymm) avant de perdre face aux Trailer Park Boys (Nate Webb et Josh Raymond).  

Le , Hawx et Katrazz gagnent contre Kaos et Aguilera dans un match de revanche. Le  à Orlando en Floride, Luke bat Jesse Neal et gagne le Fédération Continental Wrestling Championship. 

Le , Luke et Matt Hardy s'affrontent en match simple, et, bien que Hardy remporte le match, il rend la ceinture à Hawx. 

Le , Luke est annoncé comme membre de l'équipe pour la Global Force Wrestling (GFW). Il progresse et devient le nouveau poids lourd de WAW, une organisation britannique de lutte dirigée par la famille du lutteur de la WWE Women.

Rising Extreme (2012-2014) 
Au début de l'année 2012, Shane Douglas annonce la création du Rising Extreme promotion. Lors de l'événement, Luke débute en Rising Extreme. Plus tard, il revient pour combattre Stevie Richards dans le match d'ouverture. 

Le , Luke vainc Richards avec l'aide de Sylvester Terkay. La nuit suivante, Stevie Richards bat Luke dans le match de revanche et Luke l'attaque alors que le match est terminé. Luke prend le micro pour adresser un message à Shane Douglas, avant d'être contraint de sortir par le service de sécurité. Il participe au premier évènement IPPV Extreme en battant Perry Saturn par soumission au premier tour. 

Le , Luke l'emporte face au champion du monde Stevie Richards dans un match évènementiel sans enjeu. Par la suite, Luke prendra possession de la ceinture de champion du monde.

World Wrestling Entertainment (2003, 2007-2010) 
Il fait ses débuts en 2003 dans la World Wrestling Entertainment (WWE) sous le nom de Boy Luke, il participe à son premier match en équipe avec Mortis et gagne contre Big Bad Jon et Travis Tomko.  

Le , Luke fait un autre match puis perd à SmackDown, dans sa ville natale, la Nouvelle-Orléans en Louisiane.  

Le  2008 à SmackDown, il fait équipe avec Chase Stevens et Andy Douglas et perd face à l'équipe de Big Show. 

Le  2009, Luke Hawx, fait équipe avec Kris Lewie et perd face à Vladimir Kozlov dans un match à handicap.

Caractéristiques au catch 
 Finition se déplace
Halo (XPW) / 450 ° Splash, parfois lors de l'exécution d'une vrille / corkscrew (circuit indépendant)
 Mouvements de signature
 Chute de jambe de plongée 
 Russe legsweep 
 Plusieurs kick variations
 Tirer 
 Rouet 
 Tremplin baisse
 Surnoms
 "Mr. Do not Play" 
 "Parfait" 
 "Le Saint - Warrior" 
 "Le Stomper Sud" 
 Thèmes d'entrée
 " Pompier " par Lil Wayne 
 " Comme une Prière " de H 2 O

Palmarès 
Continental Wrestling Federation
CWF Championship (1 fois)
Extreme Rising
Extreme Rising World Championship (1 fois)
Extreme Breakout Star (2012)
Maryland Championship Wrestling
Shane Shamrock Memorial Cup (2013)
Pro Wrestling Illustrated
PWI l'a classé #139ème sur les 500 lutteurs de la PWI 500 en 2014 et 2015
Real Quality Wrestling
RQW World Heavyweight Champion (1 fois)
Tier 1 Wrestling
Tier 1 Championship (1 fois)
WILDKAT Pro Wrestling
WILDKAT Heavyweight Championship (1 fois )
Xtreme Pro Wrestling
XPW King of the Deathmatch Championship (1 fois )

Récompenses des magazines

Filmographie

Cinéma 
 2007 : The Dead Sleep Easy
 2010 : Wrong Side of Town (cascadeur)
 2010 : The Mechanic (cascadeur)
 2016 : Kickboxer: Vengeance
 2017 : Fast and Furious 8 : Miller
 2019 : Wounds de Babak Anvari : Marvin
 2020 : Project Power d'Ariel Schulman et Henry Joost

Notes et références

Liens externes 

Naissance en juillet 1981
Catcheur américain
Acteur américain